Ctenoppia är ett släkte av kvalster. Ctenoppia ingår i familjen Oppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Ctenoppia